Saros 100 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 13 mei 264 t/m 10 juni 1526. Deze serie duurde 1262 jaar en 28 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 14 t/m 84.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus